Склад збірної США на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

США
США 2014